Vahala nebo Váhala je české příjmení:

 Antonín Vahala (1878–1955) – zvěrolékař a poslanec
 Dana Váhalová (* 1966) – poslankyně za ČSSD
 František Vahala (1881–1942) – architekt
 František Váhala (1911–1974) – egyptolog
 Rastislav Váhala (1910–1988) – právník a odbojář 
 Stanislav Vahala (* 1960) – fotbalista

 Augustin Pavel Wahala (Vahala; 1802–1877) – biskup litoměřický